

Geografia

 Willoughby – città dell'Ohio (Stati Uniti)
 Città di Willoughby – LGA dell'Australia
 Willoughby, Warwickshire - villaggio e parrocchia civile
 Stazione ferroviaria di Willoughby - Lincolnshire
 Parrocchia di Willoughby , Cumberland, Nuovo Galles del Sud

Persone 
 Bill Willoughby, cestista statunitense
 Catherine Willoughby, nobildonna inglese
 Dedric Willoughby, cestista statunitense
 Hugh Willoughby, esploratore inglese
 John Willoughby, personaggio del romanzo di Jane Austen Ragione e sentimento
 Marvin Willoughby, cestista tedesco